Окатово — название населённых пунктов в России:

 Окатово — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Окатово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Окатово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Окатово — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Окатово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Окатово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Окатово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Окатово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Окатово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Окатово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Акатово